Bolyai kan syfta på:

Farkas Wolfgang Bolyai (1775—1856), en ungersk matematiker
János Bolyai (1802—1860), en ungersk matematiker son till Farkas Wolfgang Bolyai
Bolyai (månkrater) (uppkallad efter János Bolyai)